Fork in the Road — тридцать первый студийный альбом канадского автора-исполнителя Нила Янга, изданный в 2009 году.

Об альбоме 
На создание альбома под названием Fork in the Road () Янга вдохновил его собственный Lincoln Continental 1959 года, переоборудованный под использование экологически чистого топлива. Автомобиль, модифицированный Нилом и механиком Джонатаном Гудвином, получил новое имя LincVolt. Fork in the Road представляет собой концептуальный альбом, рассматривающий вопрос пагубного влияния автомобильной промышленности на климат, в контексте глобального экономического кризиса. Одноимённая с альбомом песня была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшее сольное вокальное рок исполнение».

Отзывы 
Альбом был принят критиками неоднозначно. Уилл Гермес из Rolling Stone описал его как «грязный, смешной и местами довольно сумасшедший, например когда Янг рычит „Cough up the bucks!“ ()». Рецензенты The Observer и musicOMH Каспар Смит и Скотт Синклер в целом согласились с мнением Гермеса. Альбом занял 19 место в чарте Billboard 200 и 15 место в канадском альбомном чарте.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Fork in the Road на сайте Discogs 

Альбомы 2009 года
Альбомы Нила Янга
Концептуальные альбомы
Альбомы Reprise Records